Der Name Reubens bezeichnet:

 Paul Reubens (* 1952), einen US-amerikanischen Schauspieler und Designer
 Reubens (Idaho), einen Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Rubens